Lillbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Lillbergstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Lillbergstjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (5,29 ha)
Lillbergstjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, sydväst om Vitträsk), sjö i Bodens kommun, 
Lillbergstjärnarna, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn